Westerheide (Arnhem), historische buitenplaats in Schaarsbergen, gemeente Arnhem.
 Westerheide (Noord-Holland), heidegebied bij Hilversum en Laren.